Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди мужчин — ежегодный турнир по кёрлингу между швейцарскими мужскими командами. Проводится начиная с 1943 года. Организатором является  (, ).

Годы и команды-призёры 

Составы команд указаны в порядке: четвёртый, третий, второй, первый, запасной, тренер; cкипы выделены полужирным шрифтом.
{|class="wikitable"
! Год
|width=31% align="center" style=""  |Золото
|width=31% align="center" style="" |Серебро
|width=31% align="center" style=""  |Бронза
|- valign="top"
| align=center| 
|| St. Moritz Pfister (Санкт-Мориц)Штефан Карнусиан, Кристоф Шваллер, Роберт Хюрлиман, Рольф Изели, запасной: Доминик Андрес, тренер: Кристоф Циссет
|| Uitikon Waldegg (Уитикон)Manuel Ruch, Клаудио Пец, Daniel Graf, Joël Greiner, запасные: David Bärtschiger, Марк Пфистер, тренер: Brigitte Brunner
|| Baden Regio (Баден)Тони Мюллер, Stefan Rindlisbacher, Remo Schmid, Martin Gossweiler
|- valign="top"
| align=center| 
|| St. Moritz Pfister (Санкт-Мориц)Кристоф Шваллер, Марко Рамштайн, Роберт Хюрлиман, Урс Айхгорн, запасные: Рольф Изели, Доминик Андрес, тренеры: Michael Reid, Кристоф Циссет
|| Glarus (Гларус)Patrick Vuille, Gilles Vuille, Мартин Риос, Юрг Бамерт, запасные: Andreas Hingher, Roger Hämmerli, тренеры: Rolf Hösli, Robert Buchli
|| Adelboden (Адельбоден)Свен Михель, Сандро Тролье, Симон Гемпелер, Mathias Graf, запасные: Мартин Штуки, Stefan Maurer, тренер: Мартин Штуки
|- valign="top"
| align=center| 
|| GC R+B / J. Hauser (Гларус)Тони Мюллер, Ян Хаузер, Марко Рамштайн, Юрг Бамерт, запасные: Маркус Эгглер, Дамиан Грихтинг, тренер: Маркус Эгглер
|| Zug / P. Hess (Цуг)Pascal Hess, Ив Хесс, Florian Meister, Stefan Meienberg, запасные: Cyril Stutz, Кевин Вундерлин, тренер: Мартин Цюррер
|| Adelboden / S. Michel (Адельбоден)Свен Михель, Клаудио Пец, Сандро Тролье, Симон Гемпелер, запасной: Доминик Мерки
|- valign="top"
| align=center| 
|| Adelboden R&B / Michel (Адельбоден)Свен Михель, Клаудио Пец, Сандро Тролье, Симон Гемпелер, запасные: Романо Майер, Роберт Хюрлиман, тренер: Кристоф Циссет
|| Bern-Zähringer / Werthemann (Берн)Бернхард Вертеман, Bastian Brun, Florian Zürrer, Patrick Käser, запасные: Raphael Brütsch, Gilles Vuille, тренер: Дидье Шабло
|| Genève / De Cruz (Женева)Бенуа Шварц, Петер де Круз, Доминик Мерки, Валентин Таннер, запасной: Клаудио Пеша, тренер: Клаудио Пеша
|- valign="top"
| align=center| 
|| Genf / De Cruz (Женева)Бенуа Шварц, Петер де Круз, Доминик Мерки, Валентин Таннер, запасные: Клаудио Пеша, Симон Штрюбин, тренер: Клаудио Пеша
|| Adelboden R+B / Michel (Адельбоден)Свен Михель, Клаудио Пец, Сандро Тролье, Симон Гемпелер, запасные: Михаэль Бруннер, Роберт Хюрлиман, тренер: Роберт Хюрлиман
|| Bern Heliomalt (Берн)Марк Пфистер, Энрико Пфистер, Roger Meier, Рафаэль Мерки, запасной: Michael Bösiger, тренер: Пиус Маттер
|- valign="top"
| align=center|  || Bern Heliomalt (Берн)Марк Пфистер, Энрико Пфистер, Рето Келлер, Рафаэль Мерки, запасные: Roger Meier, Michael Bösiger, тренер: Пиус Маттер || Adelboden axxeva / Michel (Адельбоден)Свен Михель, Florian Meister, Симон Гемпелер, Stefan Meienberg, запасные: Meico Oehninger, Роберт Хюрлиман, тренер: Роберт Хюрлиман || Genève / De Cruz (Женева)Бенуа Шварц, Петер де Круз, Клаудио Петц, Валентин Таннер, запасной: Клаудио Пеша, тренер: Клаудио Пеша
|- valign="top"
| align=center|  || Adelboden veriset / Sven Michel (Адельбоден)Свен Михель, Марк Пфистер, Энрико Пфистер, Симон Гемпелер, Роберт Хюрлиман, тренер: Роберт Хюрлиман || Genève / Peter de Cruz (Женева)Бенуа Шварц, Клаудио Пец, Петер де Круз, Валентин Таннер, запасной: Клаудио Пеша, тренер: Клаудио Пеша || Dübendorf Rossweid / Felix Attinger (Дюбендорф)Феликс Аттингер, Bastian Brun, Даниэль Шифферли, Urs Kuhn, запасной: Jean-François Mayoraz, тренеры: Markus Foitek, Петер Аттингер
|- valign="top"
| align=center| 2017 Swiss Curling Championship Coverage on CurlingZone
| Genève / De Cruz (Женева)Бенуа Шварц, Клаудио Пец, Петер де Круз, Валентин Таннер, запасной: Клаудио Пеша, тренер: Клаудио Пеша| Dübendorf Rossweid / Attinger (Дюбендорф)Феликс Аттингер, Bastian Brun, Даниэль Шифферли, Jean-François Mayoraz, запасные: Urs Kuhn, Simon Attinger, тренеры: Markus Foitek, Петер Аттингер
| Adelboden veriset / Pfister (Адельбоден)Марк Пфистер, Энрико Пфистер, Рафаэль Мерки, Симон Гемпелер, запасные: Михаэль Бруннер, Hans Blaser, тренеры: Роберт Хюрлиман, Кристоф Циссет
|- valign="top"
| align=center| 
| Adelboden VERISET (Адельбоден)Марк Пфистер, Энрико Пфистер, Рафаэль Мерки, Симон Гемпелер, запасные: Роберт Хюрлиман, Рето Келлер, тренер: Роберт Хюрлиман
| Bern Zähringer SECURITAS DIRECT (Берн)Янник Шваллер, Михаэль Бруннер, Романо Майер, Марсель Койфелер, запасной: Stefan Stähli, тренеры: Бернхард Вертеман, Пиус Маттер| Zug ARISCO (Цуг)Ив Хесс, Rainer Kobler, Michael Müller, Fabian Schmid, запасные: Кевин Вундерлин, Мартин Цюррер, тренеры: Мартин Цюррер, Peter Studer
|- valign="top"
| align=center| 
| Genève / De Cruz (Женева)Бенуа Шварц, Свен Михель, Петер де Круз, Валентин Таннер, запасной: Клаудио Пец, тренер: Heinz Müller
| Bern Zähringer SECURITAS Direct (Берн)Янник Шваллер, Михаэль Бруннер, Романо Майер, Марсель Койфелер, тренеры: Бернхард Вертеман, Пиус Маттер
| Bern (Берн)Марк Пфистер, Matthias Perret, Chahan Karnusian, Кевин Вундерлин, запасной: Рето Гриби, тренер: Рафаэль Мерки
|- valign="top"
| align=center| 2020 Swiss Men’s Curling Championship — CurlingZone
| Bern Zähringer SECURITAS Direct (Берн)Янник Шваллер, Михаэль Бруннер, Романо Майер, Марсель Койфелер, тренеры: Бернхард Вертеман, Пиус Маттер| Genève (Женева)Бенуа Шварц, Свен Михель, Петер де Круз, Валентин Таннер
| Lausanne Olympique 1 (Лозанна)Anthony Petoud, Jan Klossner, Пабло Лаша, Theo Kurz, тренер: Kevin Froidevaux|- valign="top"
| align=center| 2021 Swiss Men’s Curling Championship — CurlingZone
| Genève (Женева)Бенуа Шварц, Свен Михель, Петер де Круз, Валентин Таннер, тренер: Ховард Вад Петерссон| Bern Zähringer SECURITAS Direct (Берн)Янник Шваллер, Михаэль Бруннер, Романо Майер, Марсель Койфелер, запасной: Мартин Риос, тренеры: Андреас Шваллер, Бернхард Вертеман| Glarus Belvédère AM (Гларус)Marco Hösli, Philipp Hösli, Marco Hefti, Justin Hausherr, тренер: Rolf Hösli|- valign="top"
| align=center| SM Elite Männer / CS hommes élite 2021/22 — Schlussrangliste Gruppe RR2-FINALS (плей-офф)
| Bern Zähringer SECURITAS Direct (Берн)Янник Шваллер, Михаэль Бруннер, Романо Майер, Марсель Койфелер, запасной: Мартин Риос, тренеры: Бернхард Вертеман, Андреас Шваллер| Glarus Belvédère AM (Гларус)Marco Hösli, Philipp Hösli, Marco Hefti, Justin Hausherr, запасной: Кевин Вундерлин, тренер: Rolf Hösli| Zug Cablex (Цуг)Ян Хесс, Yves Stocker, Симон Глоор, Reto Schönenberger, тренер: Мирьям Отт|}(составы, а также позиции серебряных и бронзовых призёров будут постепенно пополняться с сайта Ассоциации кёрлинга Швейцарии (curling.ch), из других источников и из веб-архива; если по ранним годам узнать призёров не будет возможности, таблица будет разбита на две: вверху — только чемпионы тех ранних лет, ниже — эта, по годам, где известны хотя бы серебряные призёры) Медальный зачёт по скипам (по состоянию на март 2022; в том числе учтены медали и когда игрок НЕ был скипом — которые указаны в его профилях на сайте швейцарской федерации, на Curlingzone или в различных иноязычных Вики; медали, полученные в качестве тренера, НЕ учитываются; постепенно будут заполняться данные о 2-х и 3-х местах, если будут найдены)''

Примечания

Ссылки 
 Архив результатов | Официальный сайт Ассоциации кёрлинга Швейцарии (с 2009 года)
  (!! до 2002 года включительно состав указывается в обратном порядке: первый, второй, третий, четвёртый).
 Curling Schweizermeisterschaft — www.ccflims.ch — 3. bis 20. Februar 2016, Flims (в том числе см. на последней странице список всех чемпионов мужских — за 1943—2015 — и женских — за 1964—2015 — чемпионатов Швейцарии)

См. также 
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди смешанных пар
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди юниоров
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу на колясках
 Чемпионат Швейцарии по кёрлингу среди ветеранов

 
Швейцария
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1943 года